Bargny ist der Name folgender Orte:

Bargny (Oise), französische Gemeinde im Département Oise
Bargny (Senegal), senegalesische Stadt im Département Rufisque